Vallby församling kan syfta på följande församlingar:

Vallby församling, Uppsala stift
Vallby församling, Strängnäs stift
Vallby församling, Lunds stift